Brush Creek (Oklahoma) – census-designated place della Contea di Delaware, Oklahoma
 Brush Creek (Pennsylvania) – township della Contea di Fulton, Pennsylvania
 Brush Creek (Missouri) – Area non incorporata del Missouri